La Prehnitoid (ou prehnitoide) est un terme de minéralogie désuet qui peut désigner deux espèces minérales : 
la prehnite initialement décrite par Bechi sur des échantillons de Montecatini Terme en Toscane, désigne une prehnite massive et impure. 
la scapolite initialement décrite par Blomstrand en 1854 qui l’avait ainsi nommé car les échantillons qui lui avaient servi, ressemblaient à la prehnite.

Notes et références